Мариус Хиллер (; 5 августа 1892, Пфорцхайм — 17 октября 1964, Буэнос-Айрес), в Аргентине играл под именем Эдуардо Хиллер  () — немецкий и аргентинский футболист, нападающий. Племянник футболистов  и . Единственный футболист в истории, игравший за сборные Германии и Аргентины.

Карьера 
Мариус Хиллер начал карьеру в клубе «Пфорцхайм» в 1907 году в возрасте 15 лет, одновременно он работал в часовой компании. В 1911 году он по работе уехал в Швейцарию, там Мариус продолжал играть в футбол, выступая за местный клуб «Ла-Шо-де-Фон». В 1912 году он, будучи одним из лидеров клуба, помог команде выиграть бронзовые медали чемпионата Швейцарии. Годом позже ему поступило предложение от компании Palmer & Co стать их представителем в Буэнос-Айресе, которое Хиллер принял. Там он также продолжал играть в футбол, присоединившись к новообразованному клубу «Олл Бойз» в 1913 году. Он стал участником первой официальной игры клуба против «Дефенсорес». За «Бойз» он забил 69 голов. Затем он провёл несколько игр за «Ривер Плейт».

Через год Мариус перешёл в клуб «Химнасия и Эсгрима», дебютировав в матче с «Сан-Исидро». В 1916 году он стал лучшим бомбардир чемпионата с 16 голами в 21 игре. В 1917 году он забил 10, из 23 голов, забитых «Химнасией» в чемпионате. Всего за клуб нападающий забил 38 голов в 56 матчах. В 1918 году он возвратился в Германию, где год спустя опять стал выступать за «Пфорцхайм». В конце 1920 года Хиллер вновь уехал в Аргентину, там играл за «Эстудиантиль Портеньо», где забил 10 голов в 35 матчах в первом сезоне и 1 гол в 13 играх во втором, а также «Спортиво Барракас», забив 8 голов в 21 встрече в 1923 году и ещё один матч в 1924. Мариус завершил карьеру в 1925 году в клубе «Олл Бойз», где забил 3 гола в 9 матчах. 14 июня 1925 года Хиллер провёл последний матч в карьеру против Уракана (1:0).

За сборную Германии Хиллер дебютировал в 1910 году в матче со Швейцарией, где забил гол. Провёл ещё два матча за национальную команду. 15 августа 1916 года Хиллер, получивший аргентинское гражданство, дебютировал в составе сборной страны в матче с командой Уругвая, где забил гол. 1 октября того же года футболист в своём втором матче за национальную команду забил 3 гола, поразив ворота Уругвая.

Завершив игровую карьеру Хиллер, стал работать в американской косметической компании в Буэнос-Айресе. Там же он прожил всю жизнь со своей супругой итальянкой, с которой познакомился ещё в свой первый период пребывания в Аргентине. Мариус умер в 1964 году вследствие сердечного приступа.

Международная статистика

Германия

Аргентина

Достижения

Командные 
 Обладатель Кубка Ньютона: 1916

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата Аргентины: 1916 (16 голов)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на national-football-teams.com
 Профиль на futbolnostalgia.com

Футболисты Германии
Футболисты Аргентины
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Пфорцхайм»
Игроки ФК «Ла-Шо-де-Фон»
Игроки ФК «Химнасия и Эсгрима» Буэнос-Айрес
Игроки ФК «Эстудиантиль Портеньо»
Игроки ФК «Спортиво Барракас»
Игроки ФК «Олл Бойз»
Игроки ФК «Ривер Плейт»